Radvanice (powiat Przerów)
 Radvanice (powiat Trutnov)

Zobacz też
 Radwanice (cz. Radvanice) – część miasta Ostrawy w Czechach